Die Liste der Bürgermeister von Fort Worth führt alle Bürgermeister der texanischen Stadt Fort Worth auf.

Legende 

Fort Worth
!
Burgermeister Fort Worth